Koncerty w Trójce – Maciej Maleńczuk – album polskiego piosenkarza Macieja Maleńczuka z zespołem Psychodancing. Płyta zawiera zapis koncertu w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, który odbył się 1 kwietnia 2012, w dniu 50. urodzin Programu III Polskiego Radia, czyli tytułowej „Trójki”. Jest to pierwszy album z serii Polskiego Radia „Koncerty w Trójce”. Ukazał się 25 marca 2013 nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego

Przypisy 

Albumy Polskiego Radia
Albumy Macieja Maleńczuka
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2013